Usza – a Pecsora mellékfolyója  
 Usza – a Volga mellékfolyója  
 Usza – a Tom mellékfolyója  
 Usza – a Nyeman mellékfolyója